Wierzbowiec – wieś w Polsce, w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gm. Masłowice
 Wierzbowiec –  wieś na Ukranie, w rejonie łanowieckim obwodu tarnopolskiego
 Wierzbowiec – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Wierzbowiec – wieś na Ukrainie,  w rejonie kuryłowieckim obwodu winnickiego,

 Wierzbowce – wieś na Ukrainie,  w rejonie horodeńskim obwodu iwanofrankiwskiego,

Zobacz też 
 wierzbowce
 Wierzbówiec – wieś w Polsce w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gm. Sochocin